Il doppio  del Camparini Gioielli Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Yu Xin-yuan e Zeng Shaoxuan erano i detentoi del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Miguel Ángel López Jaén e Pere Riba hanno battuto in finale Gianluca Naso e Walter Trusendi 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Juan Sebastián Cabal /  Júlio Silva (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Denis Gremelmayr /  Simone Vagnozzi (primo turno) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  Márcio Torres (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Camparini Gioielli Cup 2009